Nils Johansson är ett personnamn som kan avse:

 Nils Johansson (1902–1954), svensk målare
 Nils Johansson (1922–2014), svensk målare
 Nils Johansson (botaniker) (1893–1939), svensk botaniker
 Nils Johansson (orgelbyggare) (1892–1976)
 Nils Johansson (teolog) (1900–1985), svensk präst, domprost i Linköping
 Nils Johansson i Brånalt (1864–1941), svensk politiker, bondeförbundare
 Nils Johansson Enequist (1794–1864), svensk präst
 Nils "Björnungen" Johansson (1905–1936), svensk ishockeymålvakt
 Nils "Nicke" Johansson (född 1938), svensk ishockeyspelare
 Nils "Tidan" Johansson (född 1934), svensk fotbollsspelare, sju A-landskamper och svensk mästare med IFK Göteborg 1958
 Nils "Tvilling" Johansson (1918–2006), svensk fotbollsspelare
 Nils E. Johansson (född 1950), svensk målare och grafiker
 Nils-Eric Johansson (född 1980), svensk fotbollsspelare